KBN est un sigle qui peut désigner :
  (en français, Comité d'État pour la recherche scientifique), une unité organisationnelle qui a fonctionné de 1991 à 2005 en tant qu'autorité suprême au sein du ministère des sciences et de l'enseignement supérieur concernant la politique de l'État dans le domaine de la science et de la technologie.

KBN est un code qui peut désigner :
 aéroport de Tunta, l'aéroport de la ville de Kabinda, en République démocratique du Congo, selon le code IATA des aéroports.

kbn est un code qui peut désigner :
 kare, une langue parlée en République centrafricaine et au Cameroun, selon le code de langue ISO 639-3.

Code IATA des aéroports
Code de langue